Ольховцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ольховцы — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Ольховцы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Ольховцы — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Ольховцы — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.

Украина 
 Ольховцы — село в Тячевском районе Закарпатской области.
 Ольховцы — село в Городенковском районе Ивано-Франковской области.
 Ольховцы — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Ольховцы — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Новоольховский